Фёдор Григорьевич Чернов — российский предприниматель, купец первой гильдии, меценат, потомственный почётный гражданин города Елабуги.

Биография 
Фёдор Григорьевич разбогател на торговле зерном. В 1835 году, выкупив леса вдоль реки Сюгинка, основал Сюгинский стеклоделательный завод (современный город Можга), впоследствии выгодно перепродав его помещику Лебедеву.

Один из крупнейших меценатов Прикамья, основанный им «Благотворительный Черновский комитет», профинансировал строительство более 30 храмов в Елабужском, Глазовском, Малмыжском и Сарапульском уездах. Комитет продолжал работать и строить церкви и после смерти основателя.

Проекты «Благотворительного Черновского комитета» 
 Свято-Троицкая церковь, село Варзи-Ятчи
 Христорождественская церковь, село Мещеряково
 Двенадцати-Апостольская церковь, село Ежево
 Казанско-Богородицкая церковь, село Старые Зятцы
 Петропавловская церковь, село Александрово
 Свято-Троицкая церковь, село Валамаз
 Петропавловская церковь, село Большая Норья
 Христорождественская церковь, село Кекоран
 Покровская церковь, село Большая Кибья
 Введенско-Богородицкая церковь, село Нынек
 Успенско-Богородицкая церковь, село Старый Мултан
 Царево-Константиновская церковь, село Селты
 Петропавловская церковь, село Тыловыл-Пельга
 Свято-Троицкая церковь, с. Бураново (Бурангурт)

Примечания 

Предприниматели Российской империи
Купцы Елабуги
Меценаты России
Почётные граждане Елабуги